Reider hieß im Bergischen Land ein Handwerker, der Messer und Klinge zusammenführte. Siehe hierzu auch das historische Handwerk des Schalenschneiders.

Reider ist der Familienname folgender Personen:

 Katja Reider (* 1960), deutsche Autorin
Paul J. Reider (* 1951), US-amerikanischer Chemiker
 Sybille Reider (* 1949), deutsche Juristin und Politikerin
 Thomas Reider (* 1980), österreichischer Drehbuchautor

Siehe auch:
 Raider
 Reyder
 Reidersche Tafel
 Reiter
 Rider
 Ryder